Angyali szemek (Andělské oči), 1994-es cseh film Bohumil Hrabal regényéből, rendezte Dušan Klein
 Angyali szemek (Angel Eyes), 2001-es amerikai film, rendezte Luis Mandoki, főszereplő Jennifer Lopez 
 Angyali szemek (The Face of an Angel), 2014-es angol–amerikai–olasz–spanyol film, rendezte Michael Winterbottom